Wormald peut faire référence à : 
 Kenny Wormald (1984-), danseur professionnel, chorégraphe, et acteur américain.
 Nick Wormald, mathématicien australien.
 Patrick Wormald (1947-2004), historien britannique.

  (1904–1972), paléographe et historien de l'art anglais.
 Hugh Wormald (1879-1955), botaniste.
  (1890-1965), rameur anglais.
 Peter-John Wormald (1959-), médecin australien.